Kunal Kapoor (acteur, 1977) - Indiaas acteur
 Kunal Kapoor (acteur, 1959) - Indiaas acteur en producent
 Kunal Kapoor (cricketer) - Indiaas cricketspeler
 Kunal Karan Kapoor - Indiaas acteur
 Kunaal Roy Kapur - Indiaas acteur en regisseur
 Kunal Kapur - Indiaas celebrity chef en restaurateur